Леони́д Лавро́в:
 Лавров, Леонид Алексеевич (1906—1943) — русский поэт и переводчик.
 Лавров, Леонид Иванович (1909—1982) — советский этнограф, кавказовед, переводчик.
 Лавров, Леонид Сергеевич (1911—1992) — зоолог, бобровед.